Александр Устинов:
 Устинов, Александр Александрович (1907—1953) — директор института Генплана Москвы.
 Устинов, Александр Андреевич (1882—1937) — советский банкир, москововед, экономист и экскурсовод.
 Устинов, Александр Борисович (род. 1955) — российский кинооператор.
 
 Устинов, Александр Викторович (1968—1996) — российский спортсмен (гребля).
 Устинов, Александр Данилович (1920—1945) — сержант артиллерии, Герой Советского Союза.
 Устинов, Александр Захарович (1898—1963) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Устинов, Александр Иванович (род. 1976) — российский и белорусский боксёр и кикбоксер.